

Geografia 

 Ottawa – capitale federale
 Ottawa – fiume
 Ottawa – isole sulla costa orientale della baia di Hudson

 Ottawa – capoluogo della Contea di LaSalle, Illinois
 Ottawa – capoluogo della Contea di Franklin, Kansas
 Ottawa – unincorporated area del Minnesota
 Ottawa – villaggio della Contea di Putnam, Ohio
 Ottawa – città della Contea di Waukesha, Wisconsin

Altro 
 Ottawa – popolazione nativa del Canada, diffusa nei pressi del lago Huron

Pagine correlate 
Contea di Ottawa
Fiume Ottawa
Ottawa Township
Trattato di Ottawa
Ottawan